Hubertussee heißen folgende geographische Objekte:

Hubertussee (Berlin-Grunewald), im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin
Hubertussee (Berlin-Frohnau), im Bezirk Reinickendorf, Berlin
Hubertussee (Berlin-Hessenwinkel):, im Bezirk Treptow-Köpenick, Berlin
Hubertussee (Gundelfingen), in Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen, Bayern
Hubertussee (Halltal), im Halltal im Mariazeller Land, Steiermark